Galitsios ist der Familienname folgender Personen:

 Georgios Galitsios (* 1986), griechischer Fußballspieler
 Giannis Galitsios (* 1958), griechischer Fußballspieler